Toponímia:
 Vernet, municipi del Conflent, a la Catalunya Nord
 Vernet (Alta Garona), municipi francès al departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus) 
 Vernet (Artesa de Segre), poble del municipi d'Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera
 El Vernet (Perpinyà), barri del nord de Perpinyà
 Vernet-la-Varenne
 Le Vernet (Allier)
 Le Vernet (Arieja), municipi francès al departament d'Arieja (regió de Migdia-Pirineus)
 Le Vernet-Sainte-Marguerite
 Lo Vernet (Alps de l'Alta Provença) o Le Vernet , municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Lo Vernet (Alt Loira) o Le Vernet , municipi francès al departament de l'Alt Loira (regió d'Alvèrnia)
 Brot e Vernet o Broût-Vernet , municipi francès al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia)
 Camp d'internament de Vernet d'Arièja (1918 - 1944), camp de presoners de guerra als pre-pirineus occitans, entre els pobles de Le Vernet i Sabardu
 Castell de Vernet, poble als Pirineus, a la falda del Canigó
 Castell de Vernet (Vernet), edifici al nucli de Castell de Vernet, al Conflent 
 Montlaur e Vernet o Monlaur-Bernet , municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Pont de Can Vernet
 Biografies:
 Francesc Vernet i Mateu (el Masroig, Priorat, 1928), polític i promotor cultural català 
 Horace Vernet (París, 1789 - 1863), pintor francès de batalles, esportista i orientalista àrab 
 Joan Vernet i Ginés (Barcelona, 1923 - 2011), arabista català
 Josep Maria Gil-Vernet i Vila (Barcelona, 1922)
 Maria Teresa Vernet i Real
 Botànica: Vernet, diminutiu de vern (Alnus glutinosa)
 Vegeu també:
 Castell de Vernet (desambiguació)